Tony Brown (darter), een Britse darter
Tony Brown (muziekproducent), een Amerikaans producent van countrymuziek.
Tony Brown (voetballer), een voormalig Brits voetballer
Tony Brown (American football), een American footballspeler.
Tony Brown (basketballer), een voormalig Amerikaans basketballer